Le mot label (étymologiquement employé pour le terme « étiquette ») peut désigner :

Linguistique 
 label, langue océanienne ;

Musique et édition 
 label discographique ou label de musique, société qui édite des disques ;
 label indépendant, société indépendante des grandes compagnies de l'industrie du disque.

Labellisation 
 label de qualité, marque commerciale qui cherche à garantir la qualité d'un produit ou service ; 
 label officiel français, distinction officielle attestant qu'un produit, un service ou un site respectent un certain nombre de normes de qualité définies réglementairement ;
 courses sur route à labels de l'IAAF.

Informatique 
 label, ou étiquette, composant d'interface graphique ;
 label, marque utilisée dans la gestion de configuration ;
 label, commande DOS.

Homonymie